Beers ist der Name folgender Orte in den Niederlanden:

 Beers (Friesland), Ort in Friesland
 Beers (Nordbrabant), Ort in Nordbrabant

Beers ist der Familienname folgender Personen:

 Casper van Beers (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Clifford Beers (1876–1943), US-amerikanischer Psychiater
 Cyrus Beers (1786–1850), US-amerikanischer Politiker
 Edward M. Beers (1877–1932), US-amerikanischer Politiker
 Henk van Beers (* 1947), niederländischer Politiker (CDA)

 John Beers (* 1952), kanadischer Hochspringer
 Marco Beers (* 1971), niederländischer Handballspieler
 Rand Beers (* 1942), US-amerikanischer Offizier, Beamter und Politiker
 Roland Frank Beers (1899–1985), US-amerikanischer Geologe und Geophysiker
 Sidney A. Beers, amerikanischer Bauingenieur, Stadtvermesser und Erfinder

Siehe auch:

 Bad Bederkesa (plattdeutsch Beers)
 De Beers, ein Diamantenproduzent und -händler
 Beth Behrs (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Beer (Begriffsklärung)
 Behr (Begriffsklärung)
 Ber (Begriffsklärung)